Bundestagswahlkreis 103 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Solingen – Remscheid – Wuppertal II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Wuppertal I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Herford – Minden-Lübbecke I (1998)
 Bundestagswahlkreis Herford (1980 bis 1994)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld I (1976)
 Bundestagswahlkreis Bielefeld-Land (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Warburg – Höxter – Büren (1949 bis 1961), siehe Bundestagswahlkreis Höxter – Lippe II